Владимир Фёдорович Сиренко (род. 1 ноября 1960, Покровская Богачка, Хорольский район Полтавская область) — советский и украинский дирижёр, педагог, главный дирижёр и художественный руководитель Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины. В 2011—2013 гг. главный дирижёр Национального камерного ансамбля «». Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко. Народный артист Украины (2008). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003). Профессор кафедры оперно-симфонического дирижирования Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, член-корреспондент Академии искусств Украины.

Биография 
Родился в селе Покровская Богачка на Полтавщине. Отец — инженер сельхозтехники, мать — экономист.

Обучение 
 1975 г. окончил на «отлично» Покровскобогачанскую музыкальную школу по классу баяна;
 1976 г. на «отлично» восемь классов Покровскобагачанской средней школы;
 1976 г. поступил в  по классу баяна на отделение народных инструментов.

Дирижированием увлекся, во время обучения в училище.
 С 1980 г. студент Киевской консерватории, где по классу баяна учился у Сергея Александровича Крапивы.

Параллельно занимался дирижированием у Анатолия Андреевича Семешко (ныне заслуженный деятель искусств Украины, профессор, заведующий кафедры инструментального и оркестрового исполнительства Института искусств Национального педагогического университета им. М. Драгоманова). При поддержке А. А. Семешко на четвёртом курсе Владимир Сиренко был переведён на кафедру оперно-симфонического дирижирования в класс профессора Аллина Григорьевича Власенко, заслуженного деятеля искусств УССР, народного артиста Украины, дирижёра Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко.
 1985 г. — окончил оркестровый факультет консерватории.
 1985—1987 гг. — служба в рядах Советской Армии, во Львовской области в пограничных войсках. За первые полгода проявил свои музыкальные умения и продолжал службу в ансамбле воинской части.
 1989 г. — окончил дирижёрский факультет Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс профессора А. Г. Власенко). Получил диплом оперного и симфонического дирижёра.

Творческие достижения 
 1983 г. — впервые выступил на сцене Национальной филармонии Украины (в программе концерта — произведения Стравинского, Булеза, Шенберга).
 с 1989  — ассистент дирижёра, позже второй дирижёр в Национальном заслуженном академическом симфоническом оркестре Украины.
 1990 г. — победитель на Международном конкурсе дирижёров им. Вацлава Талиха (чешск. Václav Talich) в Праге.
 С 1991 года до 1999 года — главный дирижёр и художественный руководитель Заслуженного академического симфонического оркестра Национальной радиокомпании Украины.
 С 1999 года — возвращается главным дирижёром в Национальный симфонический оркестр Украины.
 С 2000 года — главный дирижёр и художественный руководитель Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины.
 С 2011 года — главный дирижёр Национального ансамбля «Киевские солисты».
 С 2012 года — профессор кафедры оперно-симфонического дирижирования Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского
Но я не был новым человеком для оркестра. В него я пришёл в 89 году, сразу после консерватории. Год был ассистентом выдающегося мастера Игоря, а затем вторым дирижёром. А в 91 меня пригласили на Национальной радиокомпании Украины главным дирижёром и художественным руководителем. И уже в 99 снова вернулся в Национальный академический симфонический оркестр.

Отличия и награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (28 ноября 2018 года) — за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и по случаю 100-летия со дня основания Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины
 Народный артист Украины (3 декабря 2008 года) — за значительный личный вклад в развитие украинской культуры и симфонического искусства, высокий профессионализм и весомые творческие достижения
 Заслуженный деятель искусств Украины (19 марта 1997 года) — за весомый личный вклад в развитие национальной культуры, высокий профессионализм
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (27 января 2003 года) — за большой вклад в развитие искусства и укрепление российско-украинских культурных связей
 Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (5 марта 2001 года) — за концертные программы 1995—2000 годов
 член 
 член Национального совета по вопросам культуры и духовности
 член наблюдательного совета Национальной заслуженной академической капеллы «Думка»
 член наблюдательного совета Национального ансамбля солистов «Киевская камерата»
 член наблюдательного совета Национального одесского филармонического оркестра
 член наблюдательного совета 
 член наблюдательного совета Национального академического театра оперы и балета имени Т. Г Шевченко
 член наблюдательного совета Одесского национального академического театра оперы и балета
 член межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и реализации проекта «Дом музыки»

Репертуар 
Дирижёр воплотил следующие симфонические и ораториальные циклы:
 «Все симфонии Густава Малера» (при участии симфонического оркестра Национальной филармонии Украины под руководством Николая Дядюры)
 «Все симфонии Дмитрия Шостаковича» (при участии симфонического оркестра Национальной филармонии Украины под руководством Николая Дядюры);
 Произведения Иоганна Себастьяна Баха:
 Месса си минор,
 «Страсти»:
 «Страсти по Матфею»,
 «Страсти по Иоанну»,
 «Страсти по Марку»,
 «Страсти по Луке» .
 «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза,
 «Реквием» Джузеппе Верди,
 «Юношеский концерт» в четырёх частях для фортепиано и струнного оркестра Игоря Голубева (мировая премьера).

произведения композиторов:
 Евгения Федоровича Станковича
 Валентина Васильевича Сильвестрова
 Виталия Сергеевича Губаренко,
 Ревуцкого Льва Николаевича,
 Лятошинского Бориса Николаевича,
 Антона Брукнера
 Брамса Иоганнеса
 Чайковского Петра Ильича,
 Римского-Корсакова Николая Андреевича,
 Рахманинова Сергея Васильевича,
 Стравинского Игоря Федоровича,
 Шнитке Альфреда Гаррійовича.
 Рахманинова Сергея Васильевича,
 Стравинского Игоря Федоровича,

Постановщик 
Дирижёр-постановщик 9 опер, среди которых осуществлены впервые на Украине уникальные проекты :
 «Царь Эдип» Игоря Стравинского — монументальной оратории, когда спектакль состоялся на Майдане Независимости в Киеве в День Независимости Украины (1999)
 «Сестра Анджелика» Джакомо Пуччини — к 80-летию мировой оперной певицы Марии Каллас в Национальной филармонии Украины (2004),
 Сценической кантаты «Кармина Бурана» Карла Орфа (2007) на Певческом поле в Киеве.

Педагог 
Профессор Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, на сцене которой осуществил постановку опер Джузеппе Верди «Риголетто», «Водевиль» П. И. Чайковского, «Орфей и Эвридика» К. Глюка и других.

Фестивали 
Традиционно участвует во многих международных украинских музыкальных фестивалях:
 «Киев музыкфест»,
 «Музыкальные премьеры сезона» (Киев, Украина),
 «Киевские летние музыкальные вечера»,
 Международном фестивале классической музыки «Звезды планеты» (Ялта),
 «Биеннале украинского авангарда»,

и зарубежных международных фестивалях в Польше, Испании, Великобритании, Ливане и других странах.

Гастроли 
Постоянно и много гастролирует — Россия, Беларусь, США, Канада, Южная Корея, Франция, Италия, Германия, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Болгария, Бельгия, Великобритания, Израиль, Ливан, Япония, Турция и другие страны.

Оркестры 
Дирижировал оркестрами:
 Московской филармонии
 Санкт-Петербургской филармонии,
 Государственным симфоническим оркестром России имени Ф. Светланова,
 Национальным филармоническим оркестром России,
 Иерусалимским симфоническим оркестром,
 Братиславским оркестром радио,
 Бруклинским филармоническим оркестром(Нью-Йорк, США),
 Королевским филармоническим оркестром (Лондон),
 Оркестром Sinfonia Varsovia (Варшава, Польша).

Сцены 
Выступал на известных сценах:
 Большой зал Московской консерватории;
 Большой зал Санкт-Петербургской филармонии;
 Московского Международного Дома Музыки (ММДМ);
 парижских Театра опера Комик и Театра на Елисейских Полях (Франция);
 Консертгебау (Амстердам);
 центр Мануэля де Фалья (Гранада);
 Зал ;
 Барбикан холл и Cadogan Hall (Лондон);
 Сеул — Арт — Центр (Корея);
 Рой Томпсон холл (Торонто).

Был приглашён в Лондон, где дирижировал Королевским филармоническим оркестром во время проведения в 2004 и 2008 годах Первого и Второго международных конкурсов скрипачей имени Бенджамина Бриттена.

Отзывы и номинации 
Первым из украинских дирижёров номинирован на высшую международную музыкальную награду  — премию GRAMMY-2005  — за запись произведения украинского композитора Валентина Сильвестрова «Реквием для Ларисы» (англ. Valentin Silvestrov «Requiem for Larissa» (ECM-B0002283-02 (CD)).

Миссия 
Одно из главных направлений в творчестве — исполнение, популяризация и первое прочтение произведений украинских композиторов, среди которых произведения:
 Б.Лятошинского,
 Е.Станковича,
 В. Сильвестрова,
 В.Губаренко,
 И. Карабица,
 М.Скорика.
Больше всего дирижёр тяготеет к интерпретации произведений романтического и насыщенно-экспрессивного звучания.

Звукозапись 
Первый из дирижёров Украины, кто был приглашён к сотрудничеству известной фирмой звукозаписи SONOVIDE, которая осуществляет записи музыки к сериалам («Санта Барбара», «Тарзан» и другие.).

Записал на студии SONOVIDE музыку к иностранным фильмам:
 «Зодчий теней» (США, Канада);
 «К концу времён» (ориг. название , 1996, США).

Записал музыку для более чем 20 украинских фильмов:
 Оружие Зевса (1991 г.)
 Выстрел в гробу (Киностудия имени А. Довженко, 1992 г.).
 Преступление со многими неизвестными («Укртелефильм», 1993 г.).

Совершил более 200 фондовых записей для Украинского радио и для CD-дисков, среди которых:
 Моцарт «Реквием» (AVV 011296)
 Дж. Верди «Реквием» (IREM 951201)
 Бетховен «Симфония № 9» (AVV 052096)
 Антонин Дворжак:
 «Симфония № 7» (AVV 041896),
 «Stabat Mater» (AVV 041896)
 Прокофьев:
 «Александр Невский»;
 Сюита № 2 — «Ромео и Джульетта» (AVV 031696)
 : The Ruins of Beirut / Hill of Strangeness (8.557043)
 Владимир Гришко «Russian Opera Arias», Vol. 1 (8. 554843) Vol. 2 (8. 554844)
 Валентин Сильвестров «Реквием для Ларисы» (ECM- B0002283-02 (CD);
 Евгений Станкович «Украина, славься» —
 Ave Maria. Symphonic poem (Radio SO Ukraine)
 The poem of greeve. (Orch. Radio SO Ukraine)
  Plays Romantic Piano Music (ASIN: B000274T7Q)
и многие другие.

Примечания

Ссылка 
 Страница Владимира Сиренко на Facebook
 Дирижер Владимир Сиренко (фан-сайт)
 Фотоальбом
 «…Это война со скрипками в руках». Владимир Сиренко — о жизни и творчестве, о «базисе» и «надстройке». Ольга Кизлова, 4 сентября, 2015
 Черговим гостем kmbs CHANGE talks став — Володимир Сіренко

Выпускники Киевской консерватории